Brewin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Andrew Brewin (1907-1983), homme politique canadien en Ontario
 (1910-1999), zoologiste marine néo-zélandaise
 (1945-2018), expert britannique sur Chypre
 (1909-1976), joueur indien de hockey sur gazon
 (née en 1938), femme politique canadienne en Colombie-Britannique
, directeur artistique canadien
 (né en 1938), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1876-1938), joueur et entraineur américain de football américain

Homonymie de patronyme